USO bezeichnet als Abkürzung:

 Unidentified Submarine Objects, nicht identifizierte unterseeische Objekte
 Union der Schülerorganisationen CH/FL, einen Zusammenschluss von Schülerorganisationen
 United Service Organizations, eine US-amerikanische gemeinnützige Organisation
 Sonneberg Hauptbahnhof (nach DS 100)
 United Stars Organisation, Perry Rhodan

Uso steht für:

 Uso (Fluss), ein Fluss in der Emilia-Romagna

Uso ist der Ringname folgender Personen:

 Jimmy Uso (* 1985; Jonathan Solofa Fatu), US-amerikanischer Wrestler, siehe The Usos
 Jey Uso (* 1985; Joshua Samuel Fatu), US-amerikanischer Wrestler, siehe The Usos

Siehe auch:

 Ouzo

USO